Bugatti Chiron kan syfta på:
Bugatti Chiron - en supersportbil som det franska företaget Bugatti Automobiles introducerade på Internationella bilsalongen i Genève i mars 2016 uppkallade efter den monegaskiska racerföraren Louis Chiron
Bugatti 18/3 Chiron - en konceptbil från 1999 uppkallade efter den monegaskiska racerföraren Louis Chiron

Se även 
Bugatti (olika betydelser)